Will Smith může být:

 Will Smith (* 1968) – americký herec, producent a rapper
 Will Smith (fotbalista) (* 1998) – anglický profesionální fotbalista
 Will Smith (kriketista) (* 1982) – anglický kriketista